Ломово — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области.

Власть 
В 1947—2008 годах административно относился к Брянскому сельскому округу, позже упразднённому. С 2008 года входит в состав Калининского сельского поселения.

Население

История 
До 1946 года назывался Пусперн.

Примечания 

Населённые пункты Гусевского района